Ruivães pode ser:

 Ruivães - freguesia no concelho de Vieira do Minho, Portugal
 Ruivães - freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal

Desambiguação